Il doppio  dell'Eskişehir Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Marin Draganja e Mate Pavić hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 6-3, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)
  Marin Draganja /  Mate Pavić (Campione)

  David Rice /  Sean Thornley (semifinali)
  Chen Ti /  Dzmitry Zhyrmont (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Eskişehir Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013